

Geografia
 Simões –  comune del Brasile nello Stato del Piauí, parte della mesoregione del Sudeste Piauiense
 Simões Filho – comune del Brasile nello Stato di Bahia, parte della mesoregione Metropolitana de Salvador

Persone
 André Simões (1989) – calciatore portoghese
 António Simões (1943) – ex calciatore portoghese
 Carlos Simões (1951) – ex calciatore portoghese
 Domingos Simões Pereira (1964) – politico guineense
 Fabiana da Silva Simões, nota come Fabiana (1989) – calciatrice brasiliana
 Fabrício Simões (1984) – calciatore brasiliano
 Francisco Daniel Simões Rodrigues noto come Kiko (1997) – calciatore portoghese
 Gilson Simões (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato ecuadoriano
 João Gomes (1975) – ex schermidore portoghese
 José Edvar Simões (1943) – ex cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 José Simões (1913 – ...) – calciatore portoghese 
 José Miguel Organista Simões Aguiar, noto come Miguelito (1981) – calciatore portoghese
 Kelly Joyce Bale Simões De Fonseca, in arte Kelly Joyce (1982) – cantante francese
 Leonardo Renan Simões de Lacerda, noto come Léo (1988) – calciatore brasiliano
 Leonardo Simões Meindl (1993) – cestista brasiliano
 Maria de Jesus Simões Barroso Soares, nota come Maria Barroso (1925-2015) – politica e attrice portoghese
 Michael Simões Domingues, noto come Mika (1991) – calciatore portoghese
 Nélson Filipe Santos Simões Oliveira, noto come Nelson Oliveira (1989) – ciclista su strada portoghese
 Nuno Claro Simões Coimbra, noto come Nuno Claro (1977) – ex calciatore portoghese
 Nuno Herlander Simões Espírito Santo, noto come Nuno Espírito Santo (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 René Simões (1952) – allenatore di calcio brasiliano
 Ronaldo Simões Angelim (1975) – ex calciatore brasiliano
 Victor Simões (1981) – ex calciatore brasiliano